Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau steht für:
Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau (1927), eine Novelle von Stefan Zweig
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1931), ein deutsches Filmdrama
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1952), ein Filmdrama
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1968), ein französisch-deutsches Filmdrama
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (2001), ein französisches Filmdrama